Portalegre puede referirse a:
Portalegre (Portugal), un municipio capital del Distrito de Portalegre, en la región del Alentejo y subregión del Alto Alentejo, Portugal.
Portalegre (Rio Grande do Norte), un municipio en el estado del Rio Grande do Norte, Brasil.
Distrito de Portalegre, un distrito portugués, en el Alto Alentejo, Portugal.
Estación de Portalegre, una plataforma ferroviaria de la Línea del Este, en Portalegre, Portugal.
Ramal de Portalegre, un tramo ferroviario, que era la conexión de la Línea de Évora, en Estremoz, a la Línea del Este, en la estación de Portalegre, Portugal.
Diócesis de Portalegre-Castelo Branco, una sede católica de rito latino, sufragánea del Patriarcado de Lisboa y situada en Portalegre, Portugal.
Catedral de Portalegre, una catedral en Portalegre, Portugal.
Condado de Portalegre, un título nobiliario español creado en 1625 por el rey Felipe IV, en Portugal.

Otros
Porto Alegre (desambiguación)